Manuel Gonçalves Carvão  (Angra do Heroísmo, ? — Angra do Heroísmo, 1661)  foi alferes das Ordenanças da cidade de Angra do Heroísmo, em cuja qualidade prestou importantes serviços ao rei D. João IV, não só durante o cerco do de Fortaleza de São João Baptista, mas no próprio dia da Aclamação do dito rei, em que foi gravemente ferido no braço direito, num recontro com os castelhanos.  

Por estes serviços foi agraciado com a pensão de 20$000 réis, (moeda da altura) e com o Hábito da Ordem Militar de Cristo por (alvarás de 9 de Setembro de 1642 e 15 de Março de 1644, e carta régia de 30 de Agosto de 1656) e com a nomeação de tesoureiro geral do donativo das décimas das ilhas dos Açores, cargo que exerceu desde 1646 até 1661, em que faleceu.

Foi filho de Baltazar Gonçalves Carvão, casado com D. Catarina Nunes.

Foi casado com D. Maria da Fonseca, filha de Bartolomeu Gomes de Oeiras, alcaide-mor da cidade de Angra do Heroísmo, e de sua mulher D. Luísa Martins da Fonseca, de que nasceram:

1 - António da Fonseca Carvão, que casou com D. Maria Antónia Paim da Câmara.

2 - Tomé da Fonseca Carvão, que foi Cavaleiro da Ordem Militar de Cristo e Sargento-mor de Angra do Heroísmo, e que casou com D. Maria Luísa de Melo Barcelos de Gusmão Borges.

3 – Francisco da Fonseca Carvão, que foi deão da Sé de Angra.

4 – Manuel da Fonseca Carvão, que foi religioso.

5 – Diogo da Fonseca Carvão que alem de Clérigo foi deão da Sé de Angra, a Igreja de São Salvador (Angra do Heroísmo).

6 – D. Luísa de Querubins que foi freira no Convento de São Gonçalo de Angra do Heroísmo.

Naturais de Angra do Heroísmo
História dos Açores
Nobres de Portugal
Militares dos Açores
Militares da Guerra da Restauração